Buscemi est un village qui était nommé Qalat-abu-sciama lorsque la Sicile était un émirat et qui est devenu Buscemi, par contraction, lorsque l'île fut libre à nouveau.

Buscemi est aussi un nom de famille sicilien provenant de la région de Syracuse. Ce nom est notamment porté par :
 Steve Buscemi, acteur, réalisateur, scénariste et producteur de cinéma américain ;
 Giusy Buscemi, mannequin italienne élue successivement Miss Sicile puis Miss Italie 2012.